План Создания университетов и академических дисциплин мирового класса (также известная как Double First Class University Plan, кит. 世界一流大学和一流学科建设) — это план правительства Китая, задуманный в 2015 году чтобы к концу 2050 года всесторонне развить группу элитных китайских университетов, отдельных факультетов и дисциплин мирового уровня.

В сентябре 2017 года «проект 985» и «проект 211» были объединены и трансформированы в новый, целью которого является создание университетов и дисциплин мирового класса к концу 2050 года. Полный список спонсируемых университетов и дисциплин был опубликован в сентябре 2017 года, который включает 42 университета первого класса (36 школ класса A и шесть школ класса B) и 465 дисциплин первого класса (разбросанных по 140 школам, включая университеты первого класса).

Изначально было неясно, представляет ли этот план новый способ ранжирования университетов в Китае или заменяет Проект 211, Проект 985 и Лигу C9.

«Университеты мирового класса» 
Списки университетов класса A, класса B и дисциплин Double Class были выпущены Министерством образования Китая без какого-либо ранжирования в списках (по «школьному кодексу»). Эти списки следуют в алфавитном порядке.

Класс А (36 университетов) 

 Университет Бэйхан (北京 航空 航天 大学)
 Пекинский технологический институт (北京 理工 大学)
 Пекинский педагогический университет (Normal师范大学)
 Центральный Южный Университет (中南 大学)
 Китайский аграрный университет (中国 农业 大学)
 Университет Чунцина (重庆 大学)
 Даляньский технологический университет (大连 理工 大学)
 Восточно-китайский педагогический университет (华东 师范大学)
 Университет Фудань (复旦大学)
 Харбинский технологический институт (哈尔滨 工业 大学)
 Хуачжунский университет науки и техники (华中 科技 大学)
 Университет Цзилинь (吉林 大学)
 Университет Ланьчжоу (兰州 大学)
 Китайский университет Миньцзу (中央 民族 大学)
 Нанкинский университет (南京大学)
 Нанкайский университет (南开大学)
 Национальный университет оборонных технологий (国防 科技 大学)
 Северо-Западный политехнический университет (西北 工业 大学)
 Океанский университет Китая (中国 海洋 大学)
 Пекинский университет (北京大学)
 Китайский университет Жэньминь (中国 人民 大学)
 Университет Шаньдун (山东 大学)
 Шанхайский университет Цзяо Тонг (上海 交通 大学)
 Сычуаньский университет (四川 大学)
 Южно-Китайский технологический университет (华南 理工 大学)
 Юго-восточный университет (东南 大学)
 Университет Сунь Ятсена (中山大学)
 Университет Тяньцзиня (天津 大学)
 Университет Тунцзи (同济大学)
 Университет Цинхуа (清华大学)
 Университет электронных наук и технологий Китая (电子 科技 大学)
 Университет науки и техники Китая (中国 科学 技术 大学)
 Университет Ухань (武汉 大学)
 Университет Сиань Цзяотун (西安 交通 大学)
 Университет Сямынь (厦门 大学)
 Университет Чжэцзян (浙江 大学)

Класс B (6 университетов) 

 Университет Хунань (湖南 大学)
 Северо-восточный университет (东北 大学)
 Северо-Западный университет A &amp; F (西北 农林 科技 大学)
 Университет Синьцзян (新疆 大学)
 Юньнаньский университет (云南 大学)
 Университет Чжэнчжоу (学 大学)

«Первоклассные специальности» по университетам (95 университетов) 

 Университет Аньхой (安徽 大学)
 Пекинский университет иностранных языков (北京 外国语 大学)
 Пекинский лесотехнический университет (北京 林业 大学)
 Пекинский университет Цзяотун (北京 交通 大学)
 Пекинский спортивный университет (北京 体育 大学)
 Пекинский университет химической технологии (北京 化工 大学)
 Пекинский университет китайской медицины (北京 中 医药 大学)
 Пекинский университет почты и телекоммуникаций (北京 邮电 大学)
 Пекинский технологический университет (北京 工业 大学)
 Столичный педагогический университет (Normal师范大学)
 Центральная академия драмы (中央 戏剧 学院)
 Центральная академия изящных искусств (中央 美术 学院)
 Центральный китайский педагогический университет (华中师范 大学)
 Центральная консерватория музыки (中央 音乐 学院)
 Центральный университет финансов и экономики (中央 财经 大学)
 Университет Чанъань (长安 大学)
 Чэнду технологический университет (成都 理工 大学)
 Чэнду университет традиционной китайской медицины (成都 中 医药 大学)
 Китайская академия искусств (中国 美术 学院)
 Китайская консерватория музыки (中国 音乐 学院)
 Китайский университет иностранных дел (外交 学院)
 Китайский фармацевтический университет (中国 药 科 大学)
 Китайский университет геонаук (Пекин) (中国 地质 大学 (北京))
 Китайский университет геонаук (中国 地质 大学 (武汉))
 Китайский горно-технологический университет (中国 矿业 大学)
 Китайский горно-технический университет (Пекин) (中国 矿业 大学 (北京))
 Китайский нефтяной университет (Пекин) (中国 石油 大学 (北京))
 Китайский нефтяной университет (Хуадун) (中国 石油 大学 (华东))
 Китайский университет политических наук и права (中国 政法 大学)
 Университет связи Китая (中国 传媒 大学)
 Даляньский морской университет (大连 海事 大学)
 Университет Донхуа (东华 大学)
 Восточно-китайский университет науки и техники (华东 理工 大学)
 Университет Фучжоу (福州 大学)
 Университет Гуанси (广西 大学)
 Гуанчжоуский университет китайской медицины (广州 中 医药 大学)
 Университет Гуйчжоу (学 大学)
 Университет Хайнань (海南 大学)
 Харбинский инженерный университет (哈尔滨 工程 大学)
 Хэбэйский технологический университет (河北 工业 大学)
 Технологический университет Хэфэй (合肥 工业 大学)
 Университет Хэнань (河南 大学)
 Университет Хохай (河海 大学)
 Хуачжунский сельскохозяйственный университет (华中 农业 大学)
 Хунаньский педагогический университет (Normal 师范大学)
 Университет Внутренней Монголии (内蒙古 大学)
 Университет Цзяннань (江南 大学)
 Университет Цзинань (暨南 大学)
 Университет Ляонин (辽宁 大学)
 Наньчанский университет (南昌 大学)
 Нанкинский сельскохозяйственный университет (南京 农业 大学)
 Нанкинский лесотехнический университет (南京 林业 大学)
 Нанкинский педагогический университет (南京 师范大学)
 Нанкинский университет аэронавтики и космонавтики (南京 航空 航天 大学)
 Нанкинский университет китайской медицины (南京 中 医药 大学)
 Нанкинский университет информационных наук и технологий (南京 信息 工程 大学)
 Нанкинский университет почты и телекоммуникаций (南京 邮电 大学)
 Нанкинский университет науки и техники (南京 理工 大学)
 Университет Нинбо (学 大学)
 Университет Нинся (宁夏 大学)
 Северо-Китайский энергетический университет (华北 电力 大学)
 Северо-восточный аграрный университет (东北 农业 大学)
 Северо-восточный лесотехнический университет (东北 林业 大学)
 Северо-восточный педагогический университет (东北 师范大学)
 Северо-западный университет (西北 大学)
 Медицинский колледж Пекинского Союза (北京 协和 医学院)
 Народный университет общественной безопасности Китая (中国 人民 公安 大学)
 Университет Цинхай (青海 大学)
 Второй военно-медицинский университет (第二 军医 大学)
 Шэньси педагогический университет (陕西 师范大学)
 Шанхайская консерватория музыки (上海 音乐 学院)
 Шанхайский университет международных исследований (上海 外国语 大学)
 Шанхайский университет океана (上海 海洋 大学)
 Шанхайский университет (上海 大学)
 Шанхайский университет финансов и экономики (上海 财经 大学)
 Шанхайский университет спорта (上海 体育 学院)
 Шанхайский университет традиционной китайской медицины (上海 中 医药 大学)
 Университет Шихэцзы (石河子 大学)
 Сычуаньский сельскохозяйственный университет (四川 农业 大学)
 Университет Сучжоу (苏州 大学)
 Южно-Китайский педагогический университет (华南 师范大学)
 Юго-западный университет Цзяотун (西南 交通 大学)
 Юго-Западный нефтяной университет (西南 石油 大学)
 Юго-Западный университет (西南 大学)
 Юго-западный университет финансов и экономики (西南 财经 大学)
 Тайюаньский технологический университет (太原 理工 大学)
 Четвёртый военно-медицинский университет (第四 军医 大学)
 Тяньцзиньский медицинский университет (天津 医科大学)
 Тяньцзиньский политехнический университет (天津 工业 大学)
 Тяньцзинский университет традиционной китайской медицины (天津 中 医药 大学)
 Тибетский университет (西藏 大学)
 Университет Китайской академии наук (中国科学院 大学)
 Университет международного бизнеса и экономики (对外 经济 贸易 大学)
 Пекинский университет науки и технологий (北京 科技 大学)
 Уханьский технологический университет (武汉 理工 大学)
 Университет Xidian (西安 电子 科技 大学)
 Университет Яньбянь (延边 大学)
 Университет экономики и права им. Чжуннаня (中南 财经 政法 大学)

См. также 
 Список университетов Китая
 Имперские университеты, группа элитных университетов в Японии
 Золотой треугольник (английские университеты), группа элитных университетов Великобритании
 Лига плюща, официальная группа элитных частных университетов в США
 Russell Group, группа исследовательских университетов в Великобритании
 TU 9, альянс девяти ведущих технических университетов Германии
 SKY, группа престижных корейских университетов
 Проект 211, более ранняя программа признания лучших китайских университетов
 Проект 985, другой набор лучших китайских университетов
 Лига C9, сеть из 9 элитных китайских университетов
 Канадский U15, группа из 15 исследовательских университетов в Канаде
 Проект 5-100, Россия

Примечания

Литература 
Дополнительное чтение

Ссылки 
 
 

Высшее образование
Образование в Китае